Jørn Jeppesen er navnet på flere personer:
 Jørn Jeppesen (skuespiller) (1919-1964) – dansk skuespiller
 Jørn Jeppesen (musiker) (født 1967) – dansk musiker, guitarist i Kim Larsen & Kjukken
 Jørn Jeppesen (fodboldspiller) (1946-2012) – dansk fodboldspiller fra Frem